Sledi spisak nacionalnih epova nekih država:

Vidi još
 Ep

Епови

hy:Ազգային էպոսներ